Аякський залізорудний басейн — розташований в Казахстані, біля станції Тобол. Відомий з 90-х років XIX століття.

Характеристика 

Протяжність басейну з зах. на сх. — понад 60 км, а з півн. на півд. — понад 50 км, площа поширення рудного пласта 2500 км², потужність 2-9 м. Бас. належить до групи осадових мор. родовищ, що сформувалися на молодій епігерцинській платформі. Рудний пласт, складений оолітовими лептохлорит-сидеритовими рудами, добре витриманий по простяганню і потужності, розташований горизонтально або слабкохвилясто із загальним помірним схилом на сх. і півн.-сх. бокситу і вогнетривких глин.

Головні рудні мінерали заліза: лептохлорит, сидерит, гідрогетит; рідше зустрічаються глауконіт, кварц і пірит.

Розвідані запаси бл. {{, заздалегідь оцінені —  (1980).

Технологія розробки 

Придатний для відкритої розробки.

Для розвіданих запасів сер. потужність рудного пласта 4,35 м, потужність розкриву — до 40 м (сер. 22 м).

Джерела 

Залізорудні родовища
Корисні копалини Казахстану